Schmidhuber e Schmidthuber son apellidos alemanes. Pueden referirse a las siguientes personas:

 Aron Schmidhuber
 Gerhard Schmidhuber
 Guillermo Schmidhuber (de la Mora)
 Peter Schmidhuber